Jesse Pelamo, född 22 juni 1994 i Tammerfors, är en finsk ishockeyspelare som spelar för Koovee i Mestis. Pelamo s moderklubb är Tappara med vilka han spelade som ungdom. Hans första seniorkontrakt var med klubben KeuPa HT i Mestis säsongen 2015/16. Säsongen därpå spelade han även för Lempäälän Kisa i samma liga innan han återgick till KeuPa. Säsongen 2020/21 värvades han till Jokers de Cergy-Pontoise i franska Ligue Magnus. Säsongen därpå spelade han för Nice hockey Côte d'Azur i samma liga. Inför säsongen 2022/23 skrev Pelamo kontrakt med Nybro Vikings IF i svenska Hockeyettan.

Klubbkarriär

Referenser 
 

Finländska ishockeyspelare
Födda 1994
Levande personer
Män
Idrottare från Tammerfors
Spelare i Jokers de Cergy-Pontoise
Spelare i KeuPa HT
Spelare i Koovee
Spelare i Lempäälän Kisa
Spelare i Nice hockey Côte d'Azur
Spelare i Nybro Vikings
Svenska idrottare under 2000-talet